Do rywalizacji w Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2018 przystąpiły 24 reprezentacje. W pierwszej fazie rozgrywek podzielone zostały na cztery grup, w których znalazło się po 6 zespołów.

Do grupy B trafiły reprezentacje Brazylii, Chin, Egiptu, Francji, Holandii oraz Kanady.

Mecze w grupie B rozegrane zostały w dniach 12-18 września w Arenie Bułstrad w Ruse.

Awans do drugiej fazy grupowej uzyskały reprezentacje Brazylii, Holandii, Francji oraz Kanady.

Tabela

1. kolejka

Francja – Chiny

Holandia – Kanada

Brazylia – Egipt

2. kolejka

Egipt – Kanada

Brazylia – Francja

3. kolejka

Chiny – Holandia

Francja – Egipt

4. kolejka

Kanada – Chiny

Holandia – Brazylia

5. kolejka

Chiny – Egipt

Holandia – Francja

6. kolejka

Egipt – Holandia

Brazylia – Kanada

7. kolejka

Chiny – Brazylia

Kanada – Francja

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2018